Ashville est un nom anglais qui signifie littéralement « ville de cendre ». Il peut désigner :
 
 Ashville (Manitoba)
 
 Ashville (Alabama)
 Ashville (New York)
 Ashville (Ohio)
 Ashville (Pennsylvanie)

Voir aussi